Cuantificación, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Cuantificación digital (campo de procesado de señal).
 Cuantificación (procesado de audio).
 Cuantificación (procesado de imagen).
 Cuantificación lógica.
 Cuantización (campo de la mecánica cuántica).
 Análisis cuantitativo (química) (campo de la química analítica).
 Cuantificación (lingüística).
 Cuantificación como medición de una cantidad.

Enlaces externos